5-й Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин  прошёл 10-24 марта 1988 года в Бамако, Мали по круговой системе. Участвовали 14 спортсменов из 6 стран. Свой первый титул чемпиона Африки завоевал представитель Сенегала Макоду Н’Диайе. Соревнование имело статус зонального турнира и первые четыре спортсмена получили право участвовать на очередном чемпионате мира.

Результаты

Ссылки 
 Championship of Africa Bamako 1988 
 Архив журналов «Шашки» 1989 №2

Чемпионаты Африки по международным шашкам
1988 год в шашках